Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Françoise Dürr 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Rosie Casals (semifinali)
 Kerry Melville (quarti di finale)
 Françoise Dürr (finale)
 Virginia Wade (Campionessa)

 Assente
 Judy Tegart Dalton (quarti di finale)
 Helen Gourlay (secondo turno)
 Karen Krantzcke (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Indoors 1972